Daniel Wilson kan syfta på bland andra:

* Daniel Wilson (1816–1892), brittisk-kanadensisk arkeolog, historiker och etnolog
 Daniel Wilson (1840–1919), fransk politiker
 Daniel H. Wilson (född 1978), amerikansk science-fictionförfattare